Syodon est un genre éteint de reptiles carnivores de l'ordre des thérapsides et du sous-ordre des dinocéphales. Il appartient à la famille des Anteosauridae et à la sous-famille des Syodontinae. Il a vécu durant le Permien moyen, au Guadalupien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Ses restes fossiles ont été découverts dans la région de Perm en Russie. Le genre a d'abord été décrit à partir d'une seule canine par Kutorga, puis deux crânes quasi complets, une mandibule et des éléments post-crâniens ont été retrouvés.

L'espèce type et seule espèce est nommée Syodon biarmicum, décrite par Kutorga en 1838.

Étymologie 
Le nom générique Syodon est construit à partir de deux mots du grec ancien « choíros », « porc » et  « dónti » « avec des dents » pour désigner un animal « à dents de porc ». Ce nom rappelle les canines saillantes de l'animal qui ressemblent à des canines inférieures du sanglier.

Description 

Syodon est un antéosauridé de taille modeste d'environ  de long avec un crâne assez haut et étroit, beaucoup plus court que celui des antéosaurinés.
 
Il est proche du genre Australosyodon, avec qui il est aujourd'hui classé en groupe frère. Ses canines sont nettement recourbées vers l'arrière comme celles des canidés. La forme de leur section est une des caractéristiques qui distinguent les deux genres : elle est ovoïde chez Australosyodon tandis qu'elle est circulaire chez Syodon.

Classification 
L'analyse phylogénétique de J. C. Cisneros  aboutit au cladogramme suivant qui montre la position de Syodon :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1838